Kopečný ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Kopečný (* 1949), deutsche Soziologin, Psychotherapeutin und Schriftstellerin
 František Kopečný (1909–1990), tschechischer Slawist und Bohemist